Un marcador es un instrumento de escritura.

Marcador también puede referirse a:

Biología y medicina 
Marcador genético o marcador molecular, segmento de ADN con una ubicación física identificable en un cromosoma y cuya herencia genética se puede rastrear.
Marcador morfológico, tipo de marcador genético.
Marcador de secuencia expresada, parte de una secuencia de nucleótidos que sirve para identificar genes que se transcriben, en el descubrimiento de genes, y para determinación de secuencias.
Marcador tumoral, sustancias que pueden detectarse en la sangre, la orina u otros tejidos del organismo y cuya presencia en una concentración superior a determinado nivel puede indicar la existencia de un cáncer.

Comunicación 
Marcadores del discurso, unidades lingüísticas invariables, que no ejercen una función sintáctica, sino la función de guiar las inferencias que se realizan en la comunicación.
Marcador de tema, partícula gramatical de los idiomas japonés y coreano que se usan para marcar el tema de una frase.
El Marcador de Radio Marca, programa de la emisora deportiva española Radio Marca.
Marcador internacional, programa radiofónico que se emite en Radio Marca.

Deportes 
 Marcador, defensor o defensa (fútbol), jugador del campo que tiene como rol principal impedir que los rivales metan goles.
 Marcador de puntaje.

Informática 
Algoritmo de marcador, método centralizado para aumentar el rendimiento de algunos sistemas informáticos.
Marcador de referencia, objeto utilizado para la observación de sistemas de imágenes, como punto de referencia o de medida.
Marcador predictivo, sistema informatizado que marca automáticamente lotes de números telefónicos para conectar a operadores, maximizando el costo a través de un incremento en la eficiencia de utilización del tiempo de comunicación.
Marcador de Internet, localización almacenada de una página web de forma que puede ser revisitada más adelante.
Marcadores sociales, un tipo de medio social que permiten almacenar, clasificar y compartir enlaces en Internet o en una Intranet.